Kapitol bezeichnet:

 Kapitol (Havanna), ehemaliger Sitz der Legislative von Kuba in Havanna
 Kapitol (Palau), Sitz des Parlaments Palaus
 Kapitol (Rom), zweitkleinster Hügel der sieben Hügel des antiken Rom, Sitz des zentralen Heiligtums
 Kapitol (Römisches Reich), ein Capitolium als Heiligtum der Gottheiten Iuppiter, Iuno und Minerva
 Kapitol (Toulouse), Rathaus der französischen Stadt Toulouse
 Kapitol der Vereinigten Staaten in Washington D.C., Sitz der Legislative der USA
 Hauptstadt der fiktiven Nation Panem in einer Romanreihe, siehe Die Tribute von Panem#Kapitol

Siehe auch:

 Capitol